Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Wayne Odesnik era il detentore del titolo ma è stato battuto in finale da Federico Delbonis 7–6(7–4), 6–3.

Teste di serie

 Santiago Giraldo (primo turno)
 Rogério Dutra da Silva (primo turno)
 Martín Alund (quarti di finale)
 João Souza (secondo turno)

  Gastão Elias (secondo turno) 
  Federico Delbonis (campione)
  Wayne Odesnik (finale)
  Paul Capdeville (semifinale, ritirato)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2013
ATP Challenger Tour 2013